Кабеш () — чешская фамилия. Известные носители:

 Кабеш, Иржи (род. 1946) — чешский музыкант.
 Кабеш, Пётр (1941—2005) — чешский поэт.
 Кабеш, Ярослав (1896—1964) — чехословацкий политический, общественный и государственный деятель, член Коммунистической партии Чехословакии, экономист, банкир , министр финансов (1949—1953), генеральный директор Национального банка Чехословакии (1954—1957). Учёный, философ-марксист. поэт, переводчик.